Anastasija Jakimova –  tennista bielorussa
 Anna Vasil'evna Jakimova – rivoluzionaria russa appartenente a Narodnaja volja
 Rajna Jakimova – soprano bulgara naturalizzata italiana